«Москва́ на Гудзо́не» () — американский кинофильм режиссёра Пола Мазурски 1984 года, описывающий жизнь в позднем СССР, в частности особенности советского общества — дефицит и очереди, цензура, индоктринация государственной идеологией.

Прототипом главного героя фильма стал Владимир Сермакашев (род. 1937), известный в 1960-е годы советский джазовый саксофонист и композитор, в 1973 году эмигрировавший в США и взявший псевдоним Vlad West.

Сюжет 
Действие происходит в 1980-е годы. По иронии судьбы саксофонист из оркестра московского цирка Владимир Иванов получил шанс, который должен был выпасть его другу, клоуну Анатолию. Тот ненавидит советскую власть, так как видел настоящее лицо системы «советов» и страстно мечтал вырваться из запертого лагеря. 
Вышло так, что во время гастролей цирка по Америке известного смутьяна Анатолия всё время «пасли» агенты КГБ, а Владимир остался без «опеки» и не устоял. Он остаётся в США, где вскоре знакомится с обратной стороной жизни в Америке. Хотя в США и не «кисельные берега», назад возвращаться в «лагерь» он даже и не думает. Начиная жизнь с нуля, Владимир играет на саксофоне на нью-йоркских улицах, а так и не сумевший убедить его вернуться в СССР агент КГБ там же торгует хот-догами.

В ролях 
 Робин Уильямс — Володя Иванов
 Мария Кончита Алонсо — Люсия Ломбардо
 Александр Бениаминов — дедушка Иванова
 Савелий Крамаров — Борис, человек из КГБ
 Илья (Элия) Баскин — Анатолий Черкасов, клоун
 Кливант Деррикс — Лайонел Уизерспун
 Яков Смирнофф — Лев
 Алехандро Рей — Орландо Рамирес
 Олег Рудник — Юрий
 Людмила Крамаревская — мать Иванова
 Наталья Иванова — Саша
 Александр Народецкий — Леонид
 Пол Мазурски — Дейв
 Юрий Ольшанский — Блозонов
 Юрий Белов — клоун
 Игорь Панич — клоун
 Юрий Головщиков — русский офицер
 Пол Давидовский — русский
 Андрей Крамаревский — русский
 Аркадий Шабашев — лидер русской группы
 Анатолий Могилевский — певец в русской группе
 Михаил Шуфутинский — певец в русской группе

Релиз на видео 
В США в середине 1980-х годов фильм выпущен компанией «RCA/Columbia Pictures Home Video», во Франции совместно с «Gaumont», в других странах мира — «RCA/Columbia Pictures International Video» на VHS.

В СССР в 1980-е и России в 1990-е фильм распространялся на «пиратских» видеокассетах в авторском одноголосом закадровом переводе Василия Горчакова, Михаила Иванова и других. В России с 1997 года фильм выпущен на VHS-кассетах концерном «ВидеоСервис» с многоголосым закадровым переводом.

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Пола Мазурски
Фильмы о Москве
Фильмы о Нью-Йорке
Кинокомедии США
Кинокомедии 1984 года
Фильмы об иммигрантах
Фильмы о музыкантах
Фильмы о клоунах
Фильмы о холодной войне
Фильмы Bavaria Film